Витковцы — название населённых пунктов.

Украина 
 Витковцы — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.
 Витковцы — село в Збаражском районе Тернопольской области.